Это статья о царице Древнего Египта. О городе см. статью Ситра

Ситра ( — «дочь Ра»), также Тиа-Ситра — Великая царская супруга древнеегипетского фараона Рамсеса I и мать Сети I (XIX династия).

Биография 
Нет однозначного мнения о личности царицы. Ситра изображена рядом с мужем и сыном в храме Абидоса Сети I, где её величают матерью фараона. В обоих храмах Сети и его гробнице её называют Великой женой фараона, но в её собственной гробнице записан лишь её титул «Мать фараона».

На Стеле 400 года из Таниса, датируемой правлением Рамсеса II — внука Ситры — Сети назван сыном Парамессу (имя Рамсеса I до его воцарения) и Тиа. Одну из дочерей Сети также звали Тиа. Предположительно, имя Тиа принадлежало Ситра до того, как её муж занял престол. Тот факт, что одна из дочерей Рамсеса II носила имя Тиа-Ситра подтверждает эту гипотезу.

Родословное древо

Титулы 
Отсутствие титула Дочь фараона у Ситра указывает, что она не была царского происхождения. Она носила множество других титулов:

 Наследная знать (iryt-p`t),
 Великая мать фараона (mwt-niswt-wrt),
 Мать божественного (mwt-ntr),
 Хозяйка Двух земель (nbt-t3wy),
 Жена фараона (hmt-nisw),
 Великая царская супруга, его возлюбленная (hmt-niswt-wrt meryt.f),
 Владычица Верхнего и Нижнего Египта (hnwt-Shm’w-mhw),
 Божественная супруга (hmt-ntr)
 Супруга бога Амона (ḥm.t nṯr n ỉmn)

Гробница QV38 
Ситра похоронена в гробнице QV38 в Долине Цариц. Усыпальницу описали Карл Рихард Лепсиус (№ 13) и Джон Гарднер Уилкинсон (№ 19). Гробница могла быть построена по приказу Сети I, что объясняет упоминание титула Мать фараона. Внутреннее декорирование не окончено, — обозначены лишь контуры рисунков.

В декоре присутствуют изображения Амсет, Дуамутефа, Анубиса, Маат, Ир-ренеф-джесеф, Нефтиды, Серкет, обезьяны и двух бабуинов. Царица Ситра изображена сидящей перед наосом. Другая сцена показывает львиноголового бога и Маат. Далее сцены включают богиню с головой кошки, Анубиса, Хапи, Квебехсенуфа, Гора-Ирбакефа, Тота, Исиду, Нейт, Гора, Мут в виде стервятника, божество с головой птицы, Хатхор. Под двумя лодками изображены также три божества.

Примечания

Ссылки 
 

Царицы Древнего Египта
Великие царские жены
XIX династия Египта
Умершие в Египте
Супруга бога Амона